Il singolare del Heineken Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marcelo Ríos ha battuto in finale Richard Fromberg 4-6, 6-4, 7-6 (7-3).

Teste di serie

  Marcelo Ríos (campione)
  Félix Mantilla (semifinali)
  Dominik Hrbatý (quarti)
  Marcelo Filippini (primo turno)

 Jeff Tarango (secondo turno) 
 Brett Steven (secondo turno) 
 Daniel Vacek (primo turno) 
 Javier Sánchez (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Heineken Open 1998
ATP Tour 1998